Улица Ласса́ля — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Лассаля — улица в Астрахани.
 Улица Лассаля — улица в Павловске (Санкт-Петербург).
 Улица Лассаля — прежнее (1918—1951) название улицы Ватутина в Курске.
 Улица Лассаля — прежнее (1918—1940) название Михайловской улицы в Санкт-Петербурге.
 Улица Лассаля — прежнее название улицы Пирогова в Таганроге.